Klett ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Klett (1818–1880), deutscher Verwaltungsbeamter
 Arnulf Klett (1905–1974), deutscher Politiker, Bürgermeister von Stuttgart

 Eckhard Klett, deutscher Wirtschaftswissenschaftler

 Eveline Klett (* 1949), deutsche Politikerin (SED)
 Friedrich von Klett (1781–1869), deutscher Verwaltungsbeamter
 Georg Klett (1797–1855), deutscher Arzt
 Gertrud Ingeborg Klett (1871–1917), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Johann Friedrich Klett (1778–1847), deutscher Industrieller
 Karl Klett (1893–1959), deutscher Sportpädagoge und Politiker
 Ludwig Benedikt von Cramer-Klett (1906–1985), deutscher Jurist und Jagdschriftsteller
 Magdalene Klett (1901–1973), deutsche Malerin
 Manon Klett (* 1996), deutsche Fußballtorhüterin
 Marcel Klett (* 1970), deutscher Dramaturg
 Max von Klett (Carl Maximilian von Klett; 1788–1851), deutscher Jurist und Richter 

 Max Klett (1893–1955), deutscher Unternehmer und Politiker
 Michael Klett (* 1938), deutscher Verleger
 Otto Klett (1910–1976), rumänisch-deutscher Vertriebenenfunktionär
 Philipp von Klett (1833–1910), deutscher Schachkomponist und Offizier
 Renate Klett (* 1946), deutsche Autorin
 Richard Klett (1867–1948), deutscher Tierarzt
 Stefan Klett (* 1967), deutscher Sportfunktionär
 Theodor Klett (1808–1882), deutscher Gartenarchitekt
 Theodor von Cramer-Klett (1817–1884), deutscher Kaufmann und Industrieller
 Theodor von Cramer-Klett junior (1874–1938), deutscher Industrieller und Mäzen
 Toni Klett (* 1943), deutscher Eishockeytorwart
 Uwe Klett (* 1959), deutscher Politiker (Die Linke)

Siehe auch:
 Klett Verlag
 Eisengießerei Klett & Comp., deutsche Maschinenfabrik für Eisenbahnbedarf
 Klettverschluss, Verschlusstechnik